Håkan Berg och liknande namn kan avse

 Håkan Berg (fotograf) (1937–2020), svensk fotograf
 Håkan Berg (bildkonstnär) (född 1958), svensk bildkonstnär
 Håkan Berg (född 1976), svensk komiker, trollkarl och sångare

Referenser